Talbot, családnév
 Talbot, francia-brit autómárka
Földrajz
 Talbot, kanadai település
 Talbot, oregoni település
 Port Talbot, város Walesben
egyéb
 3151 Talbot, aszteroida